

Astronomia 
 Fox – cratere della Luna 
 16248 Fox – asteroide della fascia principale

Aziende 
 21st Century Fox – conglomerato mediatico statunitense; ad esso appartengono:
Fox Digital Entertainment – divisione di 21th Century Fox che si occupa di produrre contenuti digitali, applicazioni mobili e videogiochi
 Fox Entertainment Group – società statunitense dell'industria dell'intrattenimento di 21st Century Fox; alcune facenti di essa sono:
20th Century Fox – studi cinematografici statunitensi di 21st Century Fox
 20th Century Fox Home Entertainment – ramo di 20th Century Fox che si occupa della distribuzione home video
 Fox 21 Television Studios – casa di produzione televisiva statunitense di 20th Century Fox
 20th Century Fox Television – ramo di 20th Century Fox per la produzione e distribuzione
 20th Television – ramo di 20th Century Fox Television per la produzione
 20th Century Fox Animation – divisione di animazione di 20th Century Fox
 Fox Searchlight Pictures – società di distribuzione cinematografica di 20th Century Fox
 Zero Day Fox (Fox Digital Studios fino al 2014) – divisione di 20th Century Fox che si occupa di produrre serie televisive e cinematografiche
 Fox 2000 Pictures
 Fox Star Studios – joint venture di 20th Century Fox e STAR India (una sussidiaria di 21st Century Fox) per la produzione e la distribuzione
 Fox Studios Australia – studi cinematografici australiani di 20th Century Fox
 Fox Broadcasting Company – gruppo televisivo statunitense
 Fox Television Stations – gruppo di stazioni televisive statunitensi appartenenti ed operate da Fox Broadcasting Company
 Fox Animation Studios – casa di produzione cinematografica entrata a far parte della 20th Century Fox
 Fox Movie Channel – rete televisiva via cavo statunitense
 Fox News – rete televisiva di informazione via cavo statunitense
 Fox Networks Group – gruppo televisivo statunitense di proprietà di 21st Century Fox
Fox Sports – divisione televisiva dello statunitense Fox Networks Group
 Fox Sports Networks – network televisivo statunitense di reti locali di Fox Networks Group
Fox Sports Arizona – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Arizona, Nuovo Messico, Utah e Nevada meridionale
 Fox Sports Detroit – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Michigan, Indiana nordorientale, Ohio nordoccidentale e nordest di Wisconsin
 Fox Sports Florida – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Florida
 Fox Sports Sun – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Florida
 Fox Sports Midwest – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Missouri centrale ed orientale, Illinois centrale e meridionale, Indiana meridionale, Iowa e Nebraska
 Fox Sports Indiana – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Indiana centrale
 Fox Sports Kansas City – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Missouri occidentale e centrale, Kansas, Nebraska orientale e Iowa
 Fox Sports North – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Minnesota, Wisconsin, Iowa, Dakota del Nord e Dakota del Sud
 Fox Sports Ohio – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Ohio, Indiana, Kentucky, nordovest di Pensilvania, Virginia Occidentale e sudest di New York
 Fox Sports South – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Tennessee
 Fox Sports Southeast – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Carolina del Sud e parte di Carolina del Nord (area metropolitana di Elizabeth City ed Outer Banks)
 Fox Sports Carolinas – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Carolina del Nord e Carolina del Sud
 Fox Sports Tennessee – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Tennessee, Alabama settentrionale, Mississippi settentrionale ed Arkansas orientale
 Fox Sports Southwest – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Texas, Luisiana, Oklahoma e Nuovo Messico orientale
 Fox Sports Oklahoma – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Oklahoma
 Fox Sports New Orleans – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Luisiana, est di Texas, Alabama meridionale, Mississippi e Florida nordorientale
 Fox Sports West – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in parte di California (California meridionale ed area metropolitana di Las Vegas) ed Hawaii
 Fox Sports San Diego – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in parte di California (contea di San Diego, contea di Imperial, valle di Coachella, area metropolitana di Las Vegas), Arizona meridionale ed Hawaii
 Fox Sports Wisconsin – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group che trasmette in Wisconsin, Minnesota orientale, parte di Michigan (penisola superiore), Illinois nordoccidentale e Iowa
 Fox Sports 1 – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group
 Fox Sports 2 – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group
 Fox Deportes – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group
 Fox Soccer Plus – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group
 Fox College Sports – rete televisiva statunitense di Fox Networks Group
 Fox Networks Group Europe – divisione europea di Fox Networks Group
Fox – rete televisiva europea di Fox Networks Group Europe

 Fox Sports – rete televisiva europea di Fox Networks Group Europe
 Fox Movies – rete televisiva europea di Fox Networks Group Europe
 Fox Networks Group UK – divisione britannica di Fox Networks Group Europe
 Fox Networks Group Italy – divisione italiana di Fox Networks Group Europe
 Fox – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Life – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Crime – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Animation – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Comedy – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Retro (fino al 31 dicembre 2014) – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Sports e Fox Sports Plus – rete televisiva italiana di Fox Networks Group Italy
 Fox Networks Group Bulgaria – divisione bulgara di Fox Networks Group Europe
 Fox Networks Group España – divisione spagnola di Fox Networks Group Europe
 Fox Crime – rete televisiva spagnola di Fox Networks Group España
 Fox Networks Group Germany – divisione tedesca di Fox Networks Group Europe
 Fox Networks Group Benelux – divisione di Benelux di Fox Networks Group Europe
 Fox – rete televisiva della Turchia
 Fox Networks Group Latin America – divisione di America Latina di Fox Networks Group
 Fox Networks Group Asia – divisione asiatica di Fox Networks Group
 Fox Crime – rete televisiva asiatica di Fox Networks Group Asia
 Fox Filipino – rete televisiva filippina di Fox Networks Group Asia
 Fox Networks Group India – divisione indiana di Fox Networks Group Asia
 Fox Networks Group Africa – divisione africana di Fox Networks Group
 Fox Networks Group Middle East – divisione mediorientale di Fox Networks Group
 Fox Racing (già Moto-X Fox) – azienda statunitense produttrice di abbigliamento sportivo

Codici 
 FOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fox (Stati Uniti)
 fox – codice ISO 639-5 delle lingue formosane

Genetica 
 Proteine FOX – famiglia di proteine con funzione regolatoria del genoma. Ad esempio FOXP2, da Forkhead box protein 2

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Fox – ghiacciaio sulla Costa di Budd
 Francia
 Fox-Amphoux – comune del Varo
 Stati Uniti d'America
 Fox – fiume 
 Fox – census-designated place del Borough di Fairbanks North Star, Alaska
 Fox – area non incorporata della Contea di Carbon, Montana
 Fox – township della Contea di Elk, Pennsylvania
 Fox – township della Contea di Sullivan, Pennsylvania

Musica 
 Fox – etichetta discografica italiana
 Fox – gruppo musicale britannico
 Fox – album dei Fox del 1975
 Fox – singolo dei Millencolin del 2000
 The Fox (What Does the Fox Say?) – singolo degli Ylvis del 2013

Persone

Televisione
Fox – rete televisiva statunitense 
Fox – rete televisiva italiana 
 Fox Spagna – rete televisiva spagnola 
 Fox – rete televisiva portoghese 
 Fox – serie televisiva britannica trasmessa nel 1980

Altro 
 Volkswagen Fox – automobile della Volkswagen
 Fox – tribù di indiani americani strettamente associata ai Sauk
 Fox – cognome di lingua inglese
 FV721 Fox – autoblindo britannica
 Fox – serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto
 FOX – gruppo di forze speciali nella serie di videogiochi Metal Gear

Pagine correlate 
 Foxx

Altri progetti